Special Branch (Verenigd Koninkrijk), een politie-eenheid in het Verenigd Koninkrijk
vergelijkbare eenheden in andere landen:
 Special Branch (Australië)	
 Special Branch (Bahama's)	
 Special Branch (Bangladesh)	
 Special Branch (Belize)	
 Special Branch (Brunei)	
 Special Branch (Fiji)	
 Special Branch (Hongkong)	
 Special Branch (India)	
 Special Branch (Ierland)	
 Special Branch (Maleisië)	
 Special Branch (Nieuw-Zeeland)	
 Special Branch (Papoea-Nieuw-Guinea)	
 Special Branch (Rhodesië)	
 Special Branch (Singapore)	
 Special Branch (Zuid-Afrika)	
 Special Branch (Sri Lanka)	
 Special Branch (Thailand)	

Overig
 Special Branch (televisieserie),  Britse politieserie tussen 1969 en 1974